Carl Lund kan avse:
Carl Lund (präst) (1710–1755), präst i Gällivare
Carl Lund (teaterledare) (1859–1893), skådespelare
Carl Lund (rektor), rektor i Tartu 1691–1692